Homeland Insecurity, titulado Inseguridad Nacional en Hispanoamérica y España es el sexto episodio de la serie American Dad!, de la cadena de televisión FOX.

Sinopsis 
Stan entra en pánico al descubrir que los nuevos vecinos son árabe-americanos. Steve está a merced de los Scout Rangers.Stan da vueltas a la manzana al ver que Tuttle, su conversador vecino, está regando el jardín. Francine cree que es una buena persona y no puede entender por qué a Stan le disgusta. Finalmente se ve obligado a estacionar en la calle ya que Tuttle sigue en el jardín. Toma a Francine del brazo y la arrastra hacia el interior de la casa. 

En ese momento Francine se entera de que la esposa de Tuttle acaba de fallecer. Francine recuerda que antes era amiga de todos sus vecinos. Organiza una fiesta para reencontrarse con todos ellos. Las medidas de seguridad y averiguación de antecedentes impuestas por Stan pone a todos muy nerviosos. Finalmente acepta organizar la fiesta y promete comportarse. 

Steve y Roger comparten un videojuego. Steve comenta que el alienígena que aparece es la criatura espacial más adorable que jamás haya visto. Roger se siente herido. Stan y Francine reparten las invitaciones puerta por puerta. Los nuevos vecinos son Bob y Linda Memari, de origen árabe-americano. Stan no puede evitar suponer que son terroristas de Medio Oriente. Francine lo retira antes de que la avergüence. Al llegar a casa Stan declara que no habrá fiesta. Explica a Steve que lo anotará con los Scout Rangers para que aprenda técnicas de supervivencia ya que llegará el Apocalipsis. 

Francine ofrece la fiesta a pesar de la negativa de Stan. Llegan Bob y Linda. Stan engaña a Bob. Lo hace inclinarse y se prepara para una evaluación rectal en busca de dispositivos de explosión. Bob comprende la situación y se marcha enfurecido. Los Scout Rangers obligan a Steve a recitar el juramento antes de que la llama del fósforo llegue a su mano. Steve es un poco lento y cuando la llama toca su mano arroja el fósforo al suelo. El césped comienza a prenderse fuego, que luego se expande hacia un gazebo. Stan ve las llamas y culpa a Bob y Linda; explica a los concurrentes que son terroristas. Luego saca su arma y dispara al aire. Los invitados salen corriendo. 

Francine le dice que lo arruinó todo.Hayley le dice que acaba de cometer discriminación racial. Además insiste en que los Memari no tuvieron nada que ver con el incendio. Stan dice que le demostrará que está equivocada. Pone a los Memari bajo supervisión para detectar signos de alguna actividad terrorista. Ingresa a la casa de sus vecinos para espantar una mosca posada sobre una de las cámaras de seguridad ocultas. Lo llevan preso. Hayley lo visita en la cárcel. Se sorprende al verlo con aros, bikini y pareo. Stan le explica que lo obligaron a actuar en la producción de “Pacífico Sur (South Pacific)”. 

Luego comenta que descubrió la forma de sacar a los Memari del negocio. Al quedar en libertad, invita a los vecinos a su casa. Francine y los Memari caen en la cuenta de que la casa es ahora un campo de detención. Francine protesta. Stan aclara se adapta lo estipulado en la USA Patriot Act (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act – Unir y Reforzar América con las Herramientas Necesarias para Interceptar y Obstruir el Terrorismo).

Interroga a los Memari en un intento por encontrar cualquier cosa que los vincule con el terrorismo. Hayley junto a un grupo de vecinos ingresan a la casa por la fuerza y exigen que se libere a los rehenes. Steve comenta a Roger que está harto de los psicóticos Scout Rangers. Se fugará de su hogar. Roger le ruega que lo lleve con él. Steve pedalea su bicicleta con Roger sentado en el canasto de adelante escondido bajo una capucha, a lo E.T. Los Scout Rangers los descubren y van tras ellos. Roger confiesa que, después de todo, tiene poderes extraterrestres. Se aproximan a un terraplén. Roger le dice que cierre los ojos y se agarre fuerte. Salen volando por unos segundos… para luego caer sobre un transformador. 

En consecuencia se corta el suministro eléctrico. Cuando el apagón llega a la casa de los Smith, Stan asegura que hay una sola explicación: los Memari son parte de una célula terrorista aún mayor. Francine saca un arma y apunta a Stan… pero pierde decisión, suelta el arma y corre hacia la planta alta. Roger aparece entre medio de unos arbustos cerca del transformador, donde queda una enorme bolsa llena de piedras preciosas. 

Michael y Jim, empleados de la compañía eléctrica, encuentran la bolsa. Francine y Hayley acuerdan decirle a sus vecinos que planeaban organizar una fiesta temática sobre un campo de detención para terroristas. Todos creen la historia y se acercan a la casa a beber unos tragos. Un policía se presenta en la casa con una remera de Stan en sus manos – y relacionándolo con el episodio del transformador. Stan se auto interroga para auto descubrir la verdad. Francine le pide disculpas por culparlo de todo los problemas. Dice que esta fiesta es la mejor y todo gracias a Stan.

Episodios de American Dad